Розколоте небо — назва художнього твору, ряду фільмів та знак.

Роман 
 Розколоте небо — роман української письменниці Світлани Талан про історію українських селян, які вимушені були страждати в період Голодомору 1932—1933 років.

Фільми 
 Розколоте небо (1964) — німецький (НДР) фільм режисера Конрада Вольфа.
 Розколоте небо (1974) — литовський радянський фільм реж. Маріонаса Гедраса.
 Розколоте небо (1979) — трисерійний український радянський телефільм реж. Анатолія Іванова.
 Розколоте небо (1982) — шведський фільм-драма реж. Інгрід Тулін.
 Розколоте небо (1990) — британсько-італійський фільм реж. Бернардо Бертолуччі.
 Розколоте небо (2006) — мексиканський фільм реж. Хуліана Ернандеса.

Інше 
 Знак «розколотого неба», що входить до напису «емблемною ієрогліфією» стародавнього міста та культурного центру мая Яшчилан. У 2004 році Саймон Мартін на підставі написів з Дос-Піласа та Шкалумкіна, а також написання назви місяця Паш, обґрунтував для знака «розколотого неба» читання PA '. У такому випадку, городище Яшчилан в давнину називалося Танхапачан («Серед води розколоте небо») і було столицею царства Пачан («Розколоте небо»).